Okręty US Navy o nazwie USS  "Stonewall":
 Pierwszy "Stonewall" był szkunerem przechwyconym przez Marynarkę Unii.
 Drugi "Stonewall" (IX-185) był tankowcem zbudowanym w 1921.

Stonewall